Il Bank Austria Tennis Trophy 2004 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 30ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2004. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dall'11 al 17 ottobre 2004.

Campioni

Singolare maschile 

 Feliciano López ha battuto in finale  Guillermo Cañas 6-4, 1-6, 7-5, 3-6, 7-5

Doppio maschile 
 
 Martin Damm /  Cyril Suk hanno battuto in finale  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez 6-74, 6-4, 7-64

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2004